Ахманай () — деревня в Тобольском районе Тюменской области, входит в состав Хмелевского сельского поселения. 

Находится на берегу реки Тобол.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тобольского района